Theodor Francke ist der Name folgender Personen:

* Theodor Francke (Kaufmann) (1830–1896), deutscher Kaufmann
 Theodor Francke (Schriftsteller) (1864–um 1933), deutscher Kaufmann und Schriftsteller, siehe St. Pauli Theater#Geschichte